Champ de Mars (avec ou sans traits-d'union) peut faire référence à :

Toponyme 
Un champ de Mars est une esplanade dont le nom découle souvent du Champ de Mars situé à Rome dans l'Antiquité.

Rue du Champ de Mars à Bruxelles.

Champ-de-Mars, parc de Montréal (province du Québec).
 Champ-de-Mars, une station de la ligne orange du métro de Montréal.

Champ-de-Mars, un jardin public à Paris. 
 Champ de Mars à Lille.
 Champ-de-Mars, vaste promenade paysagère au bord du lac d'Annecy   surtout appelé Le Pâquier.
 Place des Allobroges et Jardin du 8-Mai-1945 de Vienne, place publique et jardin public à Vienne.
 Le Champ de Mars, un sommet ardéchois du Massif central.
 Gare du Champ de Mars - Tour Eiffel est une gare ferroviaire de Paris située sur la ligne C du RER d'Île-de-France.
 Champ de Mars, une station abandonnée de la ligne 8 du métro de Paris.
 Champ de Mars à Valence.
 Champ-de-Mars, un jardin public à Colmar.

Champ-de-Mars (Πεδίον Άρεως, Pedion Areos) un parc d'Athènes.

Champ-de-Mars,  respectivement place publique et artère à Port-au-Prince. Haïti.

Champ de Mars, une place située dans le centre historique de Saint-Pétersbourg.

Histoire 
 Fusillade du Champ-de-Mars, événement de la Révolution française survenu le .
 Champ de Mars, autre nom de champ de mai, grandes assemblées de guerriers francs.

Notes et références

Voir aussi